Die Saison 2006/07 der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen war die einunddreißigste Ausgabe dieses Wettbewerbs.

2. Bundesliga Nord 
Meister wurde der SC Potsdam, der auf den Aufstieg verzichtete. Absteiger war der VC Schwerte.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Frauen:
 Alemannia Aachen
 Köpenicker SC Berlin II
 VC Olympia Berlin
 USC Braunschweig
 SCU Emlichheim
 VC Essen-Borbeck
 USC Münster II
 1. VC Norderstedt
 1. VC Parchim
 SC Potsdam
 VC Schwerte
 Warendorfer SU

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der TSV Sonthofen. Absteigen mussten der TV Hülzweiler und die TG Biberach.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende vierzehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Frauen:

 TG Biberach
 Fighting Kangaroos Chemnitz
 VC Olympia Dresden
 SWE Volley-Team
 VV Grimma
 TV Hülzweiler
 SV Lohhof
 VfL Nürnberg
 SV Sinsheim
 TG Bad Soden
 TSV Sonthofen
 MTV Stuttgart
 TSV Allianz Stuttgart
 Rote Raben Vilsbiburg II

Das Juniorinnen-Team VCO Dresden hatte ein Sonderspielrecht. VCO Rhein-Neckar spielte in der 1. Bundesliga. Die Mannschaft des insolventen Bundesliga-Abteigers VC Muldental Grimma wechselte zum VV Grimma.

Tabelle

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Frauen Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Frauen Archiv

2006 07
Volleyballsaison 2006/07